De Nederlandse familie Ouweneel bestaat onder meer uit de volgende personen:

Evert Jan Ouweneel (1972), filosoof (zoon van Willem Ouweneel),
Frank Ouweneel (1950), voorganger, voormalig ondernemer, tegenwoordig bijbelstudieleraar,
Gerard Ouweneel (1937), vogelkenner en -beschermer, reisleider, columnist en publicist, 
Hans Ouweneel (1945), voormalig zendeling in Oeganda,
Willem Ouweneel (1944), bioloog, theoloog en filosoof.